Семён Бычков:
 Бычков, Семён Маевич (род. 1952) — российско-американский дирижёр.
 Бычков, Семён Трофимович (1918—1946) — советский военный лётчик, бывший Герой Советского Союза; расстрелян за участие в РОА.